

Patronyme 

 Eugène Canu (1864-1952), un homme politique et zoologiste français
 Fabien Canu (1960 -), un judoka français
 Ferdinand Canu (1863-1932), un paléontologue français
 Stéphane Canu (1968 -), un footballeur français

Sigle 
 CANU : Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand